Tie Min Ai (1946 -) é um botânico chinês.

Ligações externas
  

Botânicos da China